Magenta kan syfta på:
Magenta, en färg
Anilinrött, ett färgämne

Geografi

Frankrike 

 Magenta, Marne, kommun i departementet Marne,

Italien 

 Magenta, Italien, Lombardiet,

Se även 
Macenta